Джайлс (округ, Теннессі)
 Джайлс (округ, Вірджинія)